

Lieux 
 mont Bandai, une montagne du Japon ;
 Bandai, un village du Japon ;
 parc national de Bandai-Asahi, un parc national du Japon.

Entreprises japonaises 
 Bandai Co., Ltd., fabricant de jouets et de logiciels ;
 Bandai Namco Holdings, fabricant de jeux vidéo, de jouets et de parcs de loisirs ;
 Bandai Namco Games, filiale de Bandai Namco Holdings spécialisée dans le développement et la commercialisation de jeux vidéo ;
 Bandai Visual, filiale de Bandai Namco Holdings spécialisée dans la production et la distribution de films d'animation ;
 Bandai Networks, filiale de Bandai Namco Holdings spécialisée dans la distribution et la diffusion de contenu numérique ;
 Bandai Channel, filiale de Bandai Namco Holdings spécialisée dans la distribution et la diffusion de séries animées.

Musées 
 Musée Bandai, musée consacré à l’univers des jouets et des animes produits par la société Bandai.

Homonymie
Homonymie de toponyme